Cortez (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Cortez (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Cortez (2017), Amerikaanse film uit 2017 
 Hernán Cortés, een Spaans conquistador